Perkele, expression vulgaire de la langue finnoise et nom d'un démon.
Perkele est le nom d'un groupe de musique Oi! suédois de la scène punk/skinhead.